Rafael Marques Mariano (1983), calciatore brasiliano.
Rafael Marques Pinto (1983), calciatore brasiliano.